Levada kan betrekking hebben op:

Levada (watergang), een waterloop op Madeira
William Levada, een Amerikaanse kardinaal